

Медведська сільська рада — сільське поселення, Тоцький район, Оренбурзька область
 Медведська сільська рада — сільське поселення, Щучанський район, Курганська область